Wojskowe mistrzostwa świata w judo – międzynarodowe zawody w judo, pod egidą Conseil International du Sport Militaire, organizowane nieregularnie począwszy od 1966 roku. Rozegrano 33 edycje. Od 1995 roku rozgrywane pomiędzy igrzyskami wojskowymi.

Edycje

Przypisy

Bibliografia 
 

!
Zawody w judo